FPJ est un sigle composé des trois lettres F, P et J, qui peut désigner :

 Front patriotique de la jeunesse, un mouvement de la Résistance intérieure française, fusionné dans les Forces unies de la jeunesse patriotique ;
 Front pour le progrès et la justice, un ancien parti politique sénégalais ;
 Free Press Journal, un quotidien de langue anglaise en Inde ;
 Front du Peuple de Judée, une organisation de fiction, apparaissant dans Monty Python : La Vie de Brian.